Die Indonesia Open 2019 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Juni 2019 in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (2. Runde)
 Shi Yuqi (2. Runde)
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Champion)
 Chen Long (2. Runde)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Akane Yamaguchi (Champion)
 P. V. Sindhu (Finale)
 He Bingjiao (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (2. Runde)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton 2019